William Leonard Addington (1794–1864) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Sidmouth
 William Wells Addington (1824–1913) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Sidmouth